

Toponymes 

 Bargas est une commune d'Espagne.
 Bargas est un peuple mongol de langue bouriate.

Patronymes 
 Armand Bargas (1854-1941), graveur médailleur français.
 Fernand-Laurent Bargas (1933-2022), un peintre français.
 Angel Hugo Bargas (1946- ), un footballeur argentin.
 Hugo Christophe Bargas (1986- ), un footballeur franco-argentin.